Perfectionist — дебютный студийный альбом британской певицы Наталии Киллс, вышедший в 2011 году.

Синглы 
Первым синглом из альбома стала песня Mirrors. Релиз сингла состоялся 10 августа 2010 года

Вторым синглом была выбрана песня Wonderland. Сингл был выпущен 12 апреля 2011 года. Её можно услышать в фильме «Красавица и Чудовище».

Песня Free стала третьим синглом. Релиз сингла прошёл 28 июня 2011 года.

Песня Kill My Boyfriend стала четвёртым синглом с альбома.

Песня Activate My Heart, ставшая промосинглом, изначально должна была войти в альбом. Также песня Zombie, вошедшая в альбом, стала промосинглом.

Список композиций

Чарты

Даты выпуска

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы Cherrytree Records